H24 ou H-24 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la classe H de la Royal Navy ;
 , un destroyer de la classe H, construit pour la Royal Navy.

Musique 
 H24 Music, un label indépendant fondé par Barack, membre de la Sexion d'Assaut.

Télévision 
 H24, une série télévisée médicale française diffusée sur TF1 en 2020 ;
 H24, une série télévisée française diffusée sur Arte en 2021.

Transport 
Aéronautique 
 Lioré et Olivier LeO H-24, un hydravion de transport français.

Route
  Route principale suisse 24 reliant Frick à Sursee.

Signalisation
 Un type de panneau de fin d’un itinéraire touristique, en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres